Михаи́л Миха́йлович Гера́симов:
 Герасимов, Михаил Михайлович (1907—1970) — советский антрополог, археолог и скульптор.
 Герасимов, Михаил Михайлович (1936—1997) — советский и российский художник-постановщик.
 Герасимов, Михаил Михайлович (род. 1938) — советский и российский художник-график.